W198 oder W 198 steht für:

 Mercedes-Benz W 198, deutscher Sportwagen
 Naturschutzgebiet Trum y Ddysgl (W198), walisisches Schutzgebiet, siehe Liste der Schutzgebiete in Wales

W198